Кирпичный — название населённых пунктов в России:

 Кирпичный — посёлок в Смоленском районе Алтайского края.
 Кирпичный — посёлок в Фроловском районе Волгоградской области.
 Кирпичный — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Кирпичный — посёлок в Нерехтском районе Костромской области.
 Кирпичный — посёлок в Славянском районе Краснодарского края.
 Кирпичный — посёлок в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Кирпичный — хутор в Льговском районе Курской области.
 Кирпичный — посёлок в Звениговском районе Марий Эл.
 Кирпичный — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Кирпичный — посёлок в Нытвенском районе Пермского края.
 Кирпичный — хутор в Весёловском районе Ростовской области.
 Кирпичный — посёлок в составе города Среднеуральск Свердловской области.
 Кирпичный — посёлок в Спасском районе Татарстана.
 Кирпичный — посёлок в Можгинском районе Удмуртии.
 Кирпичный — посёлок в Охотском районе Хабаровского края.
 Кирпичный — микрорайон города Ржева Тверской области

См. также 
 Кирпичный завод
 Кирпичный переулок
 Ново-Кирпичный мост
 Кирпич (значения)
 Кирпичи
 Кирпичики
 Кирпичное